Пражский фуникулёр, фуникулёр на Петршине () — фуникулёр в центре Праги, проложен по склону Петршинского холма. Путь проложен по дуге. Линия имеет три станции. Обслуживается Транспортным предприятием Праги.

Нижняя станция, «Уезд» (), находится у одноимённой улицы, рядом с остановкой трамваев 9, 12, 22 и рестораном «У Швейка». Промежуточная станция, «Небозизек» (), находится выше разъезда, поэтому в пути вагончики дважды, по очереди, останавливаются у платформы. На вершине холма, неподалёку от станции «Петршин» () находятся Петршинская обзорная башня, розовый сад, обсерватория имени М. Р. Штефаника.

В период с 7 сентября 2015 до 7 апреля 2016 года был закрыт на реконструкцию.

Характеристики 
 Система: Маятниковая, наземная, канатная дорога с неотделимыми вагонами, передвигающимися по однопутной дороге со стрелкой Абта, для перевозки пассажиров
 Путь: Дугообразный в открытой местности
 Полезная длина пути: 493,24 метров
 Строительная длина пути: 510,4 метра
 Минимальный уклон пути: 217,7 ‰
 Максимальный уклон пути: 295,7 ‰
 Средний уклон пути: 264,5 ‰
 Наклон пола в вагонах: 250 ‰
 Приводная станция находится на: 324,55 метра над уровнем моря

 Промежуточная станция находится на: 323,3 метрах от нижней станции
 Исходная станция находится на: 194,1 метра над уровнем моря
 Разность высот станций: 130,45 метра
 Ширина колеи: 1435 мм
 Число вагонов: 2
 Скорость поезда: от 3 до 4 м/с
 Скорость доведения состава: 0,5 м/с
 Длительность пути: 285 секунд с остановкой на промежуточной станции и 180 секунд без остановки.
 Провозная способность: 950 человек в час с остановкой на промежуточной станции и 1400 человек в час без остановки.
 Вместимость 1 вагона: 100 человек
 Мест для сидения: 25
 Мест для стояния: 75
 Вес пустого вагона: 12360 кг
 Вес вагона с нагрузкой: 20440 кг
 Канат: диаметр 35,5 мм
 Диаметр приводных колёс: 3000 мм
 Напряжение: 380/220 В, 50 Гц
 Мощность двигателя: 150 кВт, 730 об/мин
 Стоимость проезда (на май 2013): 24 кроны, для проезда можно также использовать проездные билеты для городского транспорта.

Фотографии

Примечания 

Фуникулёры Чехии
Транспорт Праги
Узкоколейные железные дороги Чехии
Колея 1000 мм